Шеро има више значења:
 Шеро (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Шеро (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Шеро (Лоара), је насељено место у Француској у региону Лоара, у департману Сарт